Gray kan syfta på:

 Gray – den fysikaliska enheten
 Gray’s Anatomy – en välrenommerad handbok i människokroppens anatomi av Henry Gray
 Gray – HTML-färgnamn på färgen grå
 Dorian Gray – huvudkaraktären i romanen Dorian Grays porträtt av Oscar Wilde
 Gray (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet
 Gray (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer

Geografi

Antarktis 

 Gray Nunatak, 
 Cape Gray, 
 Mount Gray, Antarktis,

Frankrike 

 Gray, Haute-Saône, kommun, Département de la Haute-Saône,

USA 

 Gray, Georgia, countyhuvudort, Jones County, 
 Gray, Louisiana, Terrebonne Parish, 
 Gray, Tennessee, Washington County, 
 Gray, Maine, Cumberland County, 
 Gray (gruva), New Mexico, Lincoln County,

Se även USA
 Gray County

Se även 
 Grey – engelskt efternamn
 Grey's Anatomy – en flerfaldigt Emmynominerad amerikansk tv-serie 2005–